Олимпият (тур. Olimpiyat) — пересадочный узел линий М3 и М9 Стамбульского метрополитена. Открыта 14 июня 2013 года на линии М3. 22 ноября 2013 года был открыт шаттл до станции Олимпият, который 29 мая 2021 года вошел в состав линии М9. Между линиями осуществляется бесплатная пересадка.

Вид станции 

Станции Стамбульского метрополитена
Железнодорожные станции, открытые в 2013 году
Появились в 2013 году в Турции